Vodum - religião de origem beninense
Vodu haitiano
Vodum da África Ocidental 
Vodu da Luisiana

Música
Voodoo (álbum de Alexz Johnson)
Voodoo (álbum de D'Angelo)
Voodoo (álbum de King Diamond)
Voodoo (canção de Black Sabbath)
Voodoo (canção de Godsmack)
Voodoo (canção de Spice Girls)

Outros
Voodoo Graphics PCI, fabricante de processadores gráficos
Voodoo (empresa) — de jogos eletrônicos